Вратник (Сараево) — район Сараева, Босния и Герцеговина.
 Вратник — прежнее название современного села Врандук, Босния и Герцеговина.
 Вратник (Сень) — селение в городе Сень, Хорватия.

См. также 

 Вратник-Самоборски — селение в городе Самобор, Хорватия.